Боз — діалектна назва бузку
 Боз — діалектна назва бузини
 Боз — Бож, Бус — вождь Антського союзу кінця IV століття.

Особи 

Боз () — турецьке прізвище. Відомі носії:
 Аліна Боз — турецька акторка
 Мурат Боз — турецький співак і актор
 Мюге Боз — турецька акторка й модель

Топоніми 

 Боз — селище в Узбекистані
 Боз () — село в Румунії, у повіті Хунедоара, комуна Бренішка
 Боз () — село в Румунії, у повіті Алба, комуна Доштат
 Боз — назва села Тихонівка Первомайського району Автономної Республіки Крим України до 1945 року

Примітки